Самыловский — русская фамилия.

 Самыловский, Александр Иванович (род. 1950) — математик, д.ф.м.н., проф. МГУ.
 Самыловский, Иван Васильевич (1905—1971) — советский дипломат и журналист. Чрезвычайный и полномочный посол.

Самыловская